uya – codice ISO 639-3 della lingua doko-uyaga